{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (57301) - || 2001 QY197 ||22 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57302) - || 2001 QE198 ||22 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57303) - || 2001 QL198 ||22 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57304) - || 2001 QV198 ||22 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57305) - || 2001 QJ199 ||22 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57306) - || 2001 QB200 ||22 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57307) - || 2001 QS200 ||22 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57308) - || 2001 QL201 ||22 augustus 2001 || Spacewatch
|-
| (57309) - || 2001 QT206 ||23 augustus 2001 || LONEOS
|-
| (57310) - || 2001 QE211 ||23 augustus 2001 || LONEOS
|-
| (57311) - || 2001 QR214 ||23 augustus 2001 || LONEOS
|-
| (57312) - || 2001 QM216 ||23 augustus 2001 || LONEOS
|-
| (57313) - || 2001 QM220 ||23 augustus 2001 || Spacewatch
|-
| (57314) - || 2001 QK226 ||24 augustus 2001 || LONEOS
|-
| (57315) - || 2001 QC233 ||24 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57316) - || 2001 QD233 ||24 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57317) - || 2001 QF235 ||24 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57318) - || 2001 QT237 ||24 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57319) - || 2001 QX237 ||24 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57320) - || 2001 QN239 ||24 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57321) - || 2001 QV239 ||24 augustus 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (57322) - || 2001 QX239 ||24 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57323) - || 2001 QN240 ||24 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57324) - || 2001 QX240 ||24 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57325) - || 2001 QS241 ||24 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57326) - || 2001 QY241 ||24 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57327) - || 2001 QY242 ||24 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57328) - || 2001 QC243 ||24 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57329) - || 2001 QE245 ||24 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57330) - || 2001 QR245 ||24 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57331) - || 2001 QU245 ||24 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57332) - || 2001 QL246 ||24 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57333) - || 2001 QX246 ||24 augustus 2001 || R. A. Tucker
|-
| (57334) - || 2001 QH252 ||25 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57335) - || 2001 QY254 ||25 augustus 2001 || LONEOS
|-
| (57336) - || 2001 QN256 ||25 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57337) - || 2001 QD257 ||25 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57338) - || 2001 QT259 ||25 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57339) - || 2001 QG260 ||25 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57340) - || 2001 QF262 ||25 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57341) - || 2001 QR263 ||25 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57342) - || 2001 QJ264 ||25 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57343) - || 2001 QH269 ||20 augustus 2001 || NEAT
|-
| (57344) - || 2001 QN269 ||20 augustus 2001 || NEAT
|-
| (57345) - || 2001 QG275 ||19 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57346) - || 2001 QV277 ||19 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57347) - || 2001 QQ279 ||19 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57348) - || 2001 QW281 ||19 augustus 2001 || LONEOS
|-
| (57349) - || 2001 QC282 ||19 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57350) - || 2001 QU285 ||23 augustus 2001 || NEAT
|-
| (57351) - || 2001 QC287 ||17 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57352) - || 2001 QP287 ||17 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57353) - || 2001 QM288 ||17 augustus 2001 || NEAT
|-
| (57354) - || 2001 QB292 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57355) - || 2001 QJ292 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57356) - || 2001 QG293 ||26 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57357) - || 2001 QZ296 ||24 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57358) - || 2001 QB297 ||24 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57359) Robcrawford || 2001 RC || 1 september 2001 || C. W. Juels
|-
| (57360) - || 2001 RJ4 ||8 september 2001 || LINEAR
|-
| (57361) - || 2001 RE17 ||11 september 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (57362) - || 2001 RO20 ||7 september 2001 || LINEAR
|-
| (57363) - || 2001 RD25 ||7 september 2001 || LINEAR
|-
| (57364) - || 2001 RU27 ||7 september 2001 || LINEAR
|-
| (57365) - || 2001 RJ33 ||8 september 2001 || LINEAR
|-
| (57366) - || 2001 RA35 ||8 september 2001 || LINEAR
|-
| (57367) - || 2001 RM43 ||13 september 2001 || J. Nomen
|-
| (57368) - || 2001 RP44 ||12 september 2001 || NEAT
|-
| (57369) - || 2001 RK45 ||14 september 2001 || NEAT
|-
| (57370) - || 2001 RO45 ||14 september 2001 || NEAT
|-
| (57371) - || 2001 RB48 ||10 september 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (57372) - || 2001 RK48 ||11 september 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (57373) - || 2001 RX52 ||12 september 2001 || LINEAR
|-
| (57374) - || 2001 RZ52 ||12 september 2001 || LINEAR
|-
| (57375) - || 2001 RK53 ||12 september 2001 || LINEAR
|-
| (57376) - || 2001 RK64 ||10 september 2001 || LINEAR
|-
| (57377) - || 2001 RS64 ||10 september 2001 || LINEAR
|-
| (57378) - || 2001 RD66 ||10 september 2001 || LINEAR
|-
| (57379) - || 2001 RS66 ||10 september 2001 || LINEAR
|-
| (57380) - || 2001 RY66 ||10 september 2001 || LINEAR
|-
| (57381) - || 2001 RL68 ||10 september 2001 || LINEAR
|-
| (57382) - || 2001 RS68 ||10 september 2001 || LINEAR
|-
| (57383) - || 2001 RP70 ||10 september 2001 || LINEAR
|-
| (57384) - || 2001 RR70 ||10 september 2001 || LINEAR
|-
| (57385) - || 2001 RU70 ||10 september 2001 || LINEAR
|-
| (57386) - || 2001 RX71 ||10 september 2001 || LINEAR
|-
| (57387) - || 2001 RG72 ||10 september 2001 || LINEAR
|-
| (57388) - || 2001 RQ72 ||10 september 2001 || LINEAR
|-
| (57389) - || 2001 RV75 ||10 september 2001 || LINEAR
|-
| (57390) - || 2001 RT76 ||10 september 2001 || LINEAR
|-
| (57391) - || 2001 RB77 ||10 september 2001 || LINEAR
|-
| (57392) - || 2001 RW77 ||10 september 2001 || LINEAR
|-
| (57393) - || 2001 RS78 ||10 september 2001 || LINEAR
|-
| (57394) - || 2001 RD84 ||11 september 2001 || LONEOS
|-
| (57395) - || 2001 RX84 ||11 september 2001 || LONEOS
|-
| (57396) - || 2001 RS86 ||11 september 2001 || LONEOS
|-
| (57397) - || 2001 RU86 ||11 september 2001 || LONEOS
|-
| (57398) - || 2001 RN87 ||11 september 2001 || LONEOS
|-
| (57399) - || 2001 RL89 ||11 september 2001 || LONEOS
|-
| (57400) - || 2001 RR90 ||11 september 2001 || LONEOS|}

Planetoïdenlijsten